Il singolare del Challenger La Manche 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Josselin Ouanna era il detentore del titolo ma si è ritirato prima del torneo.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale Vincent Millot 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Gilles Müller (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (semifinale)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Kenny de Schepper (semifinale)

  Josselin Ouanna (ritirato)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Marc Gicquel (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger La Manche 2013
ATP Challenger Tour 2013